Котибаров:
 Котибар Басендеулы
 Есет Котибаров
 Котибаров, Али Итаякович
 Алмухамед Котибаров